Xkólnoie (en rus: Школьное) és un poble (un possiólok) de la república de Crimea, a Rússia, que el 2021 tenia 2.017 habitants. Pertany al districte de Simferòpol.

Referències 

Possiolki de la República Autònoma de Crimea